Луфтвернсканонвагн м/43 (, luftvärnsvärnskanonvagn — противовоздушная пушечная машина), сокращённо — Лвкв м/43 () — шведская зенитная самоходная установка. Разработанa компанией «Ландсверк» () в 1943 году на удлинённом шасси лёгкого танка Landsverk L-60 и в 1947 году принятa на вооружение шведской армии. Всего было произведено 17 машин.

Описание конструкции 

Lvkv m/43 имела отделение управления в лобовой, боевое отделение — в средней и моторно-трансмиссионное отделение — в кормовой части машины. Штатный экипаж Lvkv m/43 состоял из четырёх человек: .

Броневой корпус и башня

Вооружение

Двигатели и трансмиссия

Ходовая часть

Примечания

Ссылки 
 Luftvärnskanonvagn fm/43 
 Luftvärnsvärnskanonvagn Lvkv m/43 

Зенитные самоходные установки Швеции
Самоходная артиллерия по алфавиту